Gold Hill kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Gold Hill (Colorado)
Gold Hill (Oregon)
Gold Hill (North Carolina)
Gold Hill (Nevada)